Тепли́чный переу́лок — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Тепличный переулок — улица в Москве.

Украина 
 Тепличный переулок — улица в Днепре.
 Тепличный переулок — улица в Мариуполе.

Белоруссия 
 Тепличный переулок — улица в Минске.